Transformationsland steht für:

 Land im Übergang von Zentral- zur Marktwirtschaft, siehe Transformationsökonomie
 Land im Wechsel der politischen Grundordnung, siehe Transformation (Politikwissenschaft)